KKL è l'acronimo di Keren Kayemet LeYisrael, il Fondo nazionale ebraico

Codici 
 kkl – codice ISO 639-3 della lingua kosarek yale